Het seizoen 2007/08 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had HGC en MOP als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off ontmoetingen promoveerden de dames van HGC naar de hoofdklasse 2008/09. Ook de dames van Hurley wisten promotie af te dwingen ten koste van hoofdklasser Forward. Were Di, Wageningen, Groningen en Breda degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/degradatie hoofdklasse

Hockey in 2007
Hockey in 2008
Overgangsklasse hockey